Bodil Mårtensson kan syfta på:

Bodil Mårtensson (dramatiker) (1944–) – en svensk regissör, manusförfattare, skådespelare och teaterpedagog
Bodil Mårtensson (författare) (1952–) – en svensk författare, kriminal- och ungdomsromaner och på senare år av historiska romaner, gärna med anknytning till Skåne och Helsingborg.